Maltais ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Maltais (* 1979), kanadische Shorttrackerin
 Emma Maltais (* 1999), kanadische Eishockeyspielerin
 Dominique Maltais (* 1980), kanadische Snowboarderin
 Steve Maltais (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Valérie Maltais (* 1990), kanadische Shorttrackerin